Нама́нга () — город на крайнем юге Кении, разделённый государственной границей с Танзанией. Расположен у подножья горы  (Олдоиньо-Орок, 2549 м) в провинции Рифт-Валли, рядом с национальным парком Амбосели, в 163 км к югу от Найроби. 

В городе Наманга находится самый популярный у туристов пункт пропуска через государственную границу с Танзанией на пути Найроби — Аруша.

Примечания 

Города Кении
Населённые пункты, разделённые государственной границей